Омеалка има више значења:

 Општина Омеалка (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Омеалка (Омеалка, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику